Paul Cornu (1881-1944) est un inventeur et aviateur français
Paul Cornu (1881-1914) est un historien et bibliothécaire français